Гостинодворская улица — название улиц в ряде городов. Дано по располагавшимся вблизи торговым организациям (гостиным дворам).

Россия 
 Гостинодворская улица — бывшая улица в Весьегонске.
 Гостинодворская улица — прежнее название части Проспекта Победы в Вологде.
Гостинодворская улица — прежнее название улицы Чернышевского в Казани.
 Гостинодворская улица — улица в Кириллове
 Гостинодворская улица — прежнее название улицы Кирова в Оренбурге.
 Гостинодворская улица — улица в Старой Руссе.
 Гостинодворская улица — бывшее название Советской улицы в Чухломе

Казахстан 
 Гостинодворская улица — бывшее название улицы города Верный (ныне — Алма-Ата)

Украина 
 Гостинодворская улица в городе Ромны